Panel steht für:

 Panel (Comic), das einzelne Bild einer Comicsequenz
 Panel (Magazin), deutsches Comicmagazin
 Panel (GATT), das ehemalige Schiedsgericht im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
 Online-Panel, Gruppe von Teilnehmern einer Panelstudie
 Patchpanel, Vorrichtung zur Verteilung von Netz- oder Telefonkabel, siehe Rangierfeld
 Solarpanel, siehe Solarmodul
 WTO-Panel, Gremium im Rahmen des Streitbeilegungsmechanismus der Welthandelsorganisation

Panel ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Panel (* 1968), französischer Badmintonspieler
 Ludovic Panel (1887–1952), französischer Komponist und Organist

Siehe auch:
 Paneel, Täfelung
 Panel-Show, ein Fernsehformat
 Pannell